Красный слон может означать:
 Красный Слон — старое название посёлка Зеленогорский.
 Красный Слон — деревня Любимского района Ярославской области.
 Красный слон () — скульптура Мо Виллемса.